Механизм (нем. Mechanismus, фр. mécanisme < греч. mēchanē орудие, машина) — многозначное слово.

В механике:
 механизм — внутреннее устройство машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие.
 Например: Часовой механизм, механизм насоса.
 переносное значение механизм — система, устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида деятельности, процесса.
 Например: Государственный механизм, механизмы памяти, механизм исполнения закона.

В философии:
 механизм (механицизм) — философское направление, сводящее всё многообразие бытия к простым законам механики.

Примечания